Derek Stanley Arthur Warwick, britanski dirkač Formule 1, * 27. avgust 1954, New Alresford, Hampshire, Anglija, Združeno kraljestvo.

Derek Warwick je upokojeni angleški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1981 na Veliki nagradi San Marina s Tolemanom. Prve točke je osvojil v sezoni 1983 na Veliki nagradi Nizozemske s četrtim mestom. V naslednji sezoni 1984 pa je osvojil svoji edini uvrstitvi na stopničke v karieri, drugi mesti na Velikih nagradah Belgije in Velike Britanije. V sezoni 1993 se je po dvoletnem premoru vrnil na dirke Formule 1 z Arrowsom, po tej sezoni pa se je dokončno upokojil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Glej tudi
seznam britanskih dirkačev

Warwick, Derek
Warwick, Derek
Warwick, Derek
Warwick, Derek